Carlos Augusto Luis José Demorny (en francés Charles Auguste Louis Joseph Demorny), más conocido como el duque de Morny (San Mauricio, 15 de septiembre de 1811-París, 10 de marzo de 1865), fue un aristócrata, político y financiero francés que desempeñó el cargo de embajador de Francia en San Petersburgo.

Fue hijo natural de Hortensia de Beauharnais (mujer de Luis Bonaparte y reina de Holanda) y de Auguste-Charles-Joseph de Flahaut, y por ello medio hermano de NapoleónIII.

Biografía 
Fue fruto del romance mantenido entre la reina de Holanda, Hortensia de Beauharnais, esposa de Luis Bonaparte, y el conde Auguste-Charles-Joseph de Flahaut, aunque en el registro de su nacimiento aparece como hijo legítimo de Jean Auguste Hyacinthe Demorny, un oficial del ejército de Prusia, y la fecha del mismo el 22 de octubre.

En mi línea, que somos bastardos de la madre al hijo durante tres generaciones, yo soy biznieto de rey, nieto de un obispo, hijo de reina y hermano de  emperador.

Fue criado por su abuela paterna, y después de haberse formado en la universidad, ingresó en el ejército para servir a su patria, encontrándose en Argelia durante 1834-1835, regresando a París en 1838. Comenzó entonces su vida empresarial, adquiriendo un negocio de remolacha azucarera, hasta culminar con la fundación de la Compañía del Ferrocarril Central de Francia, negocios que alternó con la política. Fue el eje central del golpe de Estado llevado a cabo en Francia en 1851, y gracias al cual fue presidente del consejo de Puy-de-Dôme desde 1852 hasta su muerte.

Matrimonio e hijos 
Contrajo matrimonio en San Petersburgo el 26 de diciembre de 1856 con Sofía Troubetzkoy, una princesa de origen ruso, de quien tuvo por hijos a:
 María Eugenia de Morny, que casó con José Ramón Osorio y Heredia, IXconde de la Corzana, Grande de España, IVmarqués de los Arenales.
 Augusto, segundo duque de Morny, casado con Carlota de Guzmán e Ybarra.
 Sergio de Morny, oficial del ejército francés, que falleció soltero.
 Matilde de Morny, que tras su divorcio de Jacques Godart, marqués de Belbeuf, se dedicó a la escultura y a la pintura y reconoció su homosexualidad, siendo amante de Liane de Pougy y de la escritora Colette.
Es tatarabuelo de la escritora mexicana Elena Poniatowska.

Ancestros

Bibliografía 
 Michel Carmona, Morny, el vice-emperador (Fayard, 2005).

Nobles de Francia del siglo XIX
Políticos de Francia del siglo XIX
Empresarios de Francia
Fallecidos en París